

Садово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Хаджидимово.
 Садово () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Сунгурларе.
 Садово () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Садово () — місто в Пловдивській області. Входить до складу общини Садово.
 Садово () — община в Пловдивській області.

Населені пункти та їхні частини
 Садово — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Садово — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Садово — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Садово — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Садово — село в гміні Мірославець Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Садово — осада в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки